Pro Challenge Series 2009-2010 är en serie turneringar för snookerspelare på proffstouren. I serien ingick fyra turneringar (ursprungligen var sju planerade), varav tre spelas med sex röda.

Pro Challenge 1

Den första turneringen spelades mellan den 28 och 30 juli 2009 i Leeds, England. Stephen Maguire, som var den enda top-16 spelaren som deltog, vann.

Pro Challenge 2 - Super Sixes
Del två spelades mellan den 31 augusti och den 1 september i Prestatyn, Wales. Ken Doherty besegrade Martin Gould i finalen.

Pro Challenge 3
Del tre spelades mellan den 9 november och den 11 november i Leicester, England. Robert Milkins besegrade Joe Jogia i finalen.

Pro Challenge 5
Del fem spelades mellan den 16 februari och den 18 februari i Liverpool, England. Barry Hawkins besegrade Michael Holt i finalen. Pro Challenge Event 4 ställdes in på grund av för lågt intresse från spelarna, och den femte tävlingenen blev den sista av totalt sju planerade.

Källor

Externa länkar

World Snooker
Global Snooker

Snookersäsongen 2009/2010